El Torneig de Sydney 2015, també anomenat Apia International Sydney 2015, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 en categoria masculina i als Premiers Tournaments en categoria femenina. La 48a edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 17 de gener del 2015 al Sydney Olympic Park Tennis Centre de Sydney, Austràlia.

La final individual masculina fou la primera del circuit ATP que disputaven dos jugadors provinents de la fase prèvia.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2015
ATP World Tour 2015
WTA Tour 2015